Stevensomyces är ett släkte av svampar. Stevensomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stevensomyces